Rábade kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rábade (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Rábade (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar